FCW ist die Abkürzung für:
 Florida Championship Wrestling, professionelle Wrestling-Promotion
 Franz Carl Weber, ein Schweizer Spielwarenhandelsunternehmen
 Forward Collision Warning – Auffahrwarnsystem

FCW ist die Abkürzung der folgenden Sportvereine:

 FC Wartburgstadt Eisenach, zwischen 1998 und 2012 bestehender Vorgängerverein vom FC Eisenach
 FC Wil, Schweizer Fußballverein aus Will
 FC Winterthur, Schweizer Fußballverein aus Winterthur
 FC Wohlen, Schweizer Fußballverein aus Wohlen

FC/W steht für:
 File Commander für Windows, ein Dateimanager

FCW